Benelux Liga 2012/13  is een handbaltoernooi tussen drie landen. Er doen vier Belgische, vier Nederlandse en vier Luxemburgse teams mee in de strijd om het kampioenschap van Benelux.

Teams

Stand

Groep A

Groep B

Final4

Halve Finale

3de en 4de plaats

Finale

Zie ook 
 Eredivisie 2012-13 heren (NL)

Handbal in 2012
Handbal in 2013
BENE League Handball
Handbal in Luxemburg (land)